Anežka Česká nebo také Anežka Přemyslovna může být:

 Anežka Přemyslovna († 1228), dcera Vladislava II., abatyše kláštera u sv. Jiří
 Anežka Přemyslovna (1211–1282), dcera Přemysla Otakara I., česká princezna a abatyše Anežského kláštera, svatořečená v roce 1989
 Anežka Přemyslovna († 1268), dcera Václava I., manželka míšeňského markraběte Jindřicha Jasného
 Anežka Přemyslovna (1269–1296), dcera Přemysla Otakara II., rakouská vévodkyně, manželka vévody Rudolfa II.
 Anežka Přemyslovna (1289–1296), dcera Václava II. a Guty Habsburské
 Anežka Přemyslovna (1305–1337), dcera Václava II., slezská vévodkyně, manželka vévody Jindřicha Javorského